The Collector (boek), een boek van John Fowles
 The Collector (1965), een Brits-Amerikaanse thriller/dramafilm uit 1965
 The Collector (2009), een Amerikaanse thriller uit 2009
 The Collector (televisieserie), een Amerikaanse drama-fantasyserie begonnen in 2004
 The Collectors (band), een rockband uit de jaren zestig
 The Collector (Marvel)